Стимпа́нк или паропа́нк (от : steam — «пар» и punk — «панк»), — направление научной фантастики, включающее технологию и декоративно-прикладное искусство, вдохновлённое технологиями и фантастикой XIX века, в первую очередь паровыми машинами. Возникшее первоначально в 1980-х годах как литературное течение в противовес киберпанку постепенно выросло в стиль искусства, культурное движение и субкультуру. Считается самой известной производной киберпанка.

Как правило, стимпанк подразумевает альтернативный вариант развития человечества, в совершенстве освоившего механику и технологии паровых машин, с выраженной общей стилизацией под эпоху викторианской Англии (вторая половина XIX века) и эпоху раннего капитализма с характерным городским пейзажем и контрастным социальным расслоением. В этом проявляется связь стимпанка и ретрофутуризма. Возможно также и наличие в произведениях стимпанка элементов фэнтези, альтернативной истории, ужасов, фантастики, детектива.

Возникновение жанра 

Хотя многие работы, которые в настоящее время принято считать образцами жанра стимпанк, были опубликованы ещё в 1960-е и 1970-е годы, сам термин стимпанк появился намного позже: он был придуман писателем Кевином Джетером как ироничный вариант слова «киберпанк» и введён в обиход в апреле 1987 года. Джетер пытался найти термин, который объединил бы произведения «The Anubis Gates» Тима Пауэрса (1983), «Homunculus» Джеймса Блэйлока (1986), а также его собственные работы «Ночь Морлоков» (1979) и «Infernal Devices» (1987). Во всех этих произведениях мир находится на уровне технологий XIX века, а стиль повествования подражает викторианской фантастике, такой как роман Герберта Уэллса «Машина времени». В отличие от киберпанка, стимпанк основан на реальных или, по крайней мере, условно допустимых технологиях, главным из которых стал пар, давший название жанру.

В своём письме в редакцию научно-фантастического журнала Locus, напечатанном в номере за апрель 1987 года, Джетер писал:

Дорогой «Locus»,Прилагаю копию моего романа 1979 года «Ночь Морлоков». Я был бы очень признателен, если бы Вы отправили её Фарен Миллер, поскольку это первое доказательство в большой дискуссии на тему того, кто же в «фентезийном триумвирате Пауэрс-Блэйлок-Джетер» первым стал писать в «гонзо-исторической манере». Хотя я, конечно, нашёл её обзор в мартовском номере «Locus» весьма лестным. Лично мне кажется, что такие фантазии на викторианскую тему станут следующей «большой волной», особенно если мы с Пауэрсом и Блэйлоком сможем разработать подходящий собирательный термин для них. Что-нибудь на тему свойственных той эпохе технологий… Там, «Стимпанк», например… К. У. Джетер

Издание романа Уильяма Гибсона и Брюса Стерлинга «Машина различий» (точнее «Разностная машина» или «Дифференциальный исчислитель»; The Difference Engine, 1990) привлекло большое внимание к жанру и значительно повлияло на его дальнейшее развитие, именно после этого романа стимпанк начал приобретать всё бо́льшую популярность среди читателей.

Классификация стимпанка 

Редактор раздела о литературе в журнале «Мир фантастики» Борис Невский выделяет 2 разновидности стимпанка:
 Альтернативно-исторический стимпанк, действие которого происходит в условно «нашем» мире, но пошедшем по иному пути развития. Как правило, такой стимпанк близок к научной фантастике.
 Фэнтезийный стимпанк, действие которого происходит в полностью вымышленном мире, где действуют иные законы, а с ретро-техникой может сосуществовать волшебство.
 выделяет 7 поджанров стимпанка:
 Бойлерпанк (): ответ рабочего класса на аристократический стимпанк. Основан на использовании лопаты, угля и пара.
 Клокпанк ( — clock — «часы»): вместо силы пара используются заводные механизмы.
 Дизельпанк.
 Романтизм газовых фонарей (): поджанр стимпанка с уклоном в альтернативную историю и романтизацию Викторианской эпохи.
 Маннерпанк (): поджанр стимпанка, где рассматривается сложная социальная иерархия между персонажами, часто в контексте бесконечных танцев и вечеринок.
 Бластерная готика (): ретрофутуризм на основе Ар-деко и современных стилей. Термин придуман Уильямом Гибсоном.
 Ститчпанк: поджанр стимпанка, где главными действующими лицами являются живые куклы (например, мультфильм «9»).
 
Жанр в целом не фиксирован в своём развитии, и в нём постоянно появляются новые поджанры. Подобное положение неопределённости вызывает среди фанатов споры о том, что относится или не относится к стимпанку.

В массовой культуре

Литература и комиксы 
Большое влияние на создание произведений в жанре стимпанк оказала (и продолжает оказывать) научно-фантастическая литература XIX века — в частности, произведения Жюля Верна, Герберта Уэллса, Марка Твена, Мэри Шелли и Альбера Робида. Книга «Паровой человек в прериях» (1868) Эдварда Эллиса и последующие произведения вроде серии о Фрэнке Риде автора Гарольда Коэна относятся к жанру эдисонада, популярному на рубеже XIX—XX веков, где рассказывалось о выдающемся молодом изобретателе и его творениях (например, герой Том Свифт).

Многие литературные произведения, ныне причисляемые к стимпанку, появились задолго до введения самого термина «стимпанк» Кевином Джетером для характеристики своей книги «Ночь морлоков». Роман «Titus Alone» (1959) Мервина Пика предвосхитил многие основы стимпанка. Более ранние книги, такие, как «Worlds of the Imperium» Кита Лаумера (1962), «Queen Victoria’s Bomb» Рональда У. Кларка (1967) и «Warlord of the Air» Майкла Муркока изображали миры, близкие определению «стимпанк». Гарри Гаррисон в своём романе «Да здравствует Трансатлантический туннель! Ура!» (1973) изображает альтернативное развитие Британской империи к 1973 году с атомными локомотивами, летающими лодками, работающими на угле, богато украшенными субмаринами и диалогами подчёркнуто викторианского периода. В феврале 1980 года Ричард А. Лапофф и Стив Стайлз опубликовали первые главы своего комикса «The Adventures of Professor Thintwhistle and His Incredible Aether Flyer», который также часто относят к стимпанку.

Известные представители:

 Уильям Гибсон
 
 
 Джеймс Блейлок
 Чайна Мьевиль
 Брюс Стерлинг
 Скотт Вестерфельд
 Алексей Пехов
 Вадим Панов
 Павел Корнев

Искусство и дизайн 

Наличие у стимпанка специфической художественной формы привело к появлению в мировой культуре определённого стимпанк-стиля. К его проявлениям можно отнести моддинги и редизайн современных предметов быта «под стиль стимпанка», изобилующие рычагами, вентилями и шестернями, отделанными соответствующими материалами (блестящая медь, полированное дерево и кожа). Целью такого редизайна является применение и элементов дизайна, и мастерства викторианской эпохи, следуя «Искусствам и ремёслам», а также отказ от промышленного дизайна.

В 1994 году парижская станция метро Арз-э-Метье благодаря бельгийскому художнику  приобрела вид подводной лодки из произведений Жюля Верна.

Художественная группа Kinetic Steam Works изготовила рабочий паровой двигатель и продемонстрировала его на фестивале Burning Man в 2006 и 2007 годах. Основатель группы Шон Орландо создал экспозицию «Steampunk Tree House» (), при этом активно сотрудничая с группой людей, которые позже образовали художественную группу Five Ton Crane Arts Group). Творения последней также демонстрировались на нескольких фестивалях. Стимпанк-дом постоянно установлен в Dogfish Head Craft Brewery (Милтон, штат Делавэр).

Дом-на-колёсах  калифорнийской художницы Шеннон О’Хара построен в викторианском стиле волонтёрами в 2006 году и появлялся на фестивале Burning Man в 2006—2015 годах.

В 2011 году в новозеландском городе Оамару открылась выставочная галерея . В этом городе район гавани в наши дни из-за сохранившихся викторианских зданий посвящён стимпанку. В августе 2016 года Оамару попал в Книгу рекордов Гиннесса по наибольшему собранию предметов стимпанка в мире.

Высокотехнологичный проект «Музей неПравды» для массовой аудитории в стиле стимпанк открыт в Санкт-Петербурге осенью 2018 года.

Фильмы и мультфильмы 
Одним из наиболее узнаваемых ранних примеров стимпанка является подводная лодка «Наутилус» Капитана Немо из экранизации 1954 года студией Уолта Диснея книги «20 000 лье под водой». Телесериал «Wild Wild West» (1965—1969) был одним из первых произведений, где проявились основные черты стимпанка. Фильм «Бразилия» (1985), сам не относящийся к стимпанку, оказал сильное влияние на жанр. Среди стимпанк-фильмов часто упоминаются «Город потерянных детей», «Тайна острова Бэк-Кап», «Дикий, дикий Запад», «Лига выдающихся джентльменов».

Особенно широко стимпанк представлен в аниме, в частности в полнометражных фильмах «Небесный замок Лапута», «Ходячий замок», «Стимбой» и «Метрополис», сериалах «Последний изгнанник» и «Стальной алхимик». Среди западных мультфильмов — короткометражка «Загадочные географические исследования Джаспера Морелло», полнометражные мультфильмы «Атлантида: Затерянный мир», «Аврил и поддельный мир», мультсериалы «Легенда о Корре» и «Аркейн».

Фестивали 

На специализированных веб-сайтах периодически появляется информация о мероприятиях в стиле стимпанк, проводящихся в разных частях света. Летом 2010 года в Avondale Estates (штат Джорджия, США) прошёл общеамериканский фестиваль STEAMfest 2010.

В мае-июне 2008 года мультимедийный художник и скульптор  выставил на открытом воздухе интерактивные видеоинсталляции в виде , оформленных в викторианском стиле, которые устанавливали видеосвязь между Лондоном и Бруклином (Нью-Йорк). Эвелин Крит, промоутер и участник арт-группы Brass Goggles организовала транс-атлантическую встречу стимпанк-энтузиастов из обоих городов, незадолго до стимпанк-тематического мероприятия фестиваля  по мотивам «Вокруг света за 80 дней».

С октября 2009 по февраль 2010 года в  состоялась первая крупномасштабная выставка стимпанк-искусства. На выставке демонстрировались работы 18 стимпанк-художников со всего мира. Многие экспонаты представляли переделанные предметы обихода. Выставка оказалась успешной, собрав более 80000 посетителей.

Ряд стимпанк-проектов реализуется и в России. К примеру, 7—10 октября 2010 года на Олдтаймер-галерее Ильи Сорокина силами интернет-портала Steampunker.ru была представлена «самая большая стимпанк-экспозиция из когда-либо выставлявшихся в России».

25 июля 2015 года в парке Александрия Петергофа состоялся первый в России крупный фестиваль стимпанка «Александрийский пленэр», включавший демонстрацию моды и объектов псевдовикторианского стиля.

В 2016 и 2017 годах под Смоленском проводился фестиваль стимпанк культуры «Паноптикум».

Игры 
Жанр стимпанк не остался незамеченным разработчиками видеоигр. Родоначальником в этой области считается приключенческая игра «» (1985) производства LucasArts. Сюжет погружает игрока в условия пыльной лаборатории, где активация машины перемещает в иное измерение. Под влиянием романа «Машина различий» 1991 года вышли игры «Steel Empire» (1992), «The Chaos Engine» (1993) и продолжение «The Chaos Engine 2» (1996), «Final Fantasy VI» (1994). Стелс-игра «Thief: The Dark Project» создаёт мир высокого средневековья в соединении с технологиями стимпанка. Вышедшая в 2001 году «Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura» конкретнее обрисовала стимпанк с викторианским антуражем и собственным фэнтези. Стимпанк твёрдо укрепил свои позиции в игровой индустрии с выходом «Syberia» (2002), «Syberia II» (2004), «Syberia III» (2016) от Бенуа Сокаля. В жанре стимпанк создана игра «Airships: Conquer the Skies» Дэвида Старка.

Сосуществование магии и техники (с основой на изобретения Леонардо да Винчи) нашло место в стратегии «Rise of Nations: Rise of Legends» (2006). Действие игры «Dishonored» (2012) происходит в мире стилизованном под викторианскую эпоху. Шутер 2013 года «BioShock Infinite» с элементами RPG, стимпанка и научной фантастики отправляет игрока в вымышленный летающий город 1912 года, где паровые и механические аппараты устарели после Всемирной выставки в Чикаго 1893 года. «Amnesia: A Machine for Pigs» (2013) рассказывает в мрачных красках о промышленнике, которому грезится некая машина, способная исправить пороки и грязь сущего мира.

Другими примерами служат серия игр-квестов «Myst», первая часть которой вышла в 1993 году.

В игре градостроительном симуляторе «Frostpunk» (2018) люди выживают после всемирного похолодания, сковавшего все океаны льдом, при помощи огромных паровых генераторов и механических роботов, работающих на энергии паровых ядер.

Субкультура 

Стимпанк из литературной основы вырос в конце 1990-х годов в движение творчества и образа жизни. Если в стимпанк-литературе лишь намекалось, то стимпанк-культура несёт в себе сильную составляющую декоративно-прикладного искусства. Стимпанк является критическим ответом на современные социальные и политические проблемы, продукты промышленности, которые непривлекательны, одноразовы, часто сделаны из пластика и не предполагают ремонта. Сторонники стимпанка отвергают запланированное устаревание и «верят в возможность построения лучшего будущего через переработку прошлого», оптимистично настроены по поводу человеческого потенциала. Энтузиасты любят посещать секонд-хэнды, блошиные рынки, антикварные магазины и специализированные сайты в поисках пригодных и интересных предметов для редизайна и самостоятельного переделывания. В целом, мировоззрение представителей стимпанка двойственно: с одной стороны пессимизм по поводу силовых структур и истощения ресурсов, с другой — попытка в историческом прошлом вынести урок для будущего. По мнению редактора «Мира фантастики» Бориса Невского, «в наше безумное время плавный XIX век воспринимается многими как тихая гавань, утраченная человечеством „золотая эпоха“, и потому увлечение стимпанком, также как и фэнтези, — типичный признак массового эскапизма».

Некоторые поклонники жанра стимпанк используют его эстетику в одежде, декоре, предметах повседневного обихода. Эти проявления иногда именуются термином «», объединяющим викторианскую эстетику, современные технологии и систему мышления.

Мода 

Элементы одежды главным образом стилизуют моду викторианской эпохи, учитывая разнообразие социальных классов и стилей. Типичными элементами одежды бывают длинные платья, корсеты, юбки и турнюры для женщин; твидовые костюмы, фрак, пальто, гетры, гамаши или одежда-милитари — для мужчин. Делается акцент на аксессуарах: карманные часы, зонты, трости (также меч-трость), шляпы-цилиндры и котелки, очки-гогглы (англ. goggle). Современные аксессуары, например сотовые телефоны или музыкальные плееры, претерпевают редизайн для придания им «викторианского» вида. Облик может также частично повторять одежду рабочего класса викторинской эпохи (оборванная, перемазанная сажей одежда, кожаные маски, противогазы), привносить этно-культурные элементы. Аспекты моды стимпанка могут включать элементы высокой моды, , стилей готической лолиты и готического аристократа. Также встречается и своеобразное протезирование — утерянные конечности заменяются на механические части тела.

В 2005 году , известная как Като, основала первую компанию «Steampunk Couture», выпускающую одежду в стиле стимпанк. В 2013 году IBM, проанализировав полмиллиона блогов, комментариев, социальных сетей, новостных ресурсов в интернете, пришла к выводу, что стимпанк, вдохновлённый одеждой, нравами, технологиями викторианского общества, станет главным трендом в розничной торговле. Дома высокой моды как Prada, Dolce & Gabbana, Versace, Chanel и Christian Dior уже представляли свои стимпанк-варианты на модных показах. В одной из серий шоу «Топ-модель по-американски» 2012 года участницы позировали в стимпанк-образах на фоне паровоза.

Музыка 

На данный момент стимпанк как полноценное музыкальное направление отсутствует. Вместе с тем существует ряд музыкальных коллективов, позиционирующих себя как «стимпанковские». Главным образом это группы, играющие в жанрах арт-рок, дарк кабаре, дарквейв и индастриал. «Стимпанковость» групп выражается главным образом в нео-викторианском антураже, соответствующих текстах и, в ряде случаев, присутствием в музыке осовремененных мотивов и мелодических приёмов, присущих музыкальным произведениям конца XIX века. К числу таких групп можно отнести:

 «Abney Park» — группа, сочетающая индастриал и дарк-кабаре, основана в Сиэтле, США в 1997 году. В своём творчестве использует элементы стимпанка, электроники и народной музыки разных стран мира.
 Vernian Process — группа, исполняющая дарквейв; для неё характерено обращение к более мрачным сторонам стимпанка, вроде тёмных городов и власти машин.
 «The Clockwork Dolls» — стимпанк-трио из Балтимора, сочетающие классическую и современную музыку. Выступают не только как музыканты, но и как писатели и актёры.
 «The Clockwork Quartet» — группа из 13 человек, представляющих целый стимпанк-оркестр.
 «Humanwine» — бостонский дарк-кабаре/панк-кабаре дуэт, состоящий из семейной пары.
 «The Cog is Dead» — стимпанк-группа из Флориды. Они исполняют музыку различных стилей, из разных эпох.
 «Dr. Steel» — индастриал/хип-хоп исполнитель из Лос-Анджелеса, играющий роль безумного учёного.
 «Valentine Wolfe» — метал-группа, соединяющая эмбиент-соло басс, электронику и оперу XVIII века.
 «Steam Powered Giraffe» («Жираф на паровом ходу») — театрально-музыкальная группа, основана в Сан-Диего (Калифорния, США) в 2008 г. близнецами Изабеллой и Дэвидом Беннеттами и их друзьями. Трое фронтменов группы изображают роботов, у каждого свой грим, свой костюм, свой характер и своя предыстория. Один из роботов, Рэббит (Кролик), выполнен в викторианском стиле. Во время выступлений SPG музыкальные номера перемежаются забавными интермедиями. Стиль музыки — синтез классического рока, кабаре, кантри, вестерн. Группу часто можно услышать во время стимпанк-конвентов на территории США.
 Ghostfire — стимпанк-группа из Лондона. Их музыка включает элементы фолк музыки и морской тематики.
 Voltaire — современный кубино-американский автор и исполнитель в жанре «дарк-кабаре», автор серии книг на тему готической субкультуры, романов «Call of the Jersey Devil» и «The Legend of Candy Claws» и сборников графических новелл «Chi-chian», «Oh My Goth!» и «DEADY».
 «Стимпанк в Ростове» — российская музыкальная группа из Ростова-на-Дону.
Стимпанк появляется также в работах музыкантов, не причисляющих себя к стимпанку: клип Давида Гетты и Ники Минаж на песню «Turn Me On», клип группы Panic! At The Disco на песню «The Ballad Of Mona Lisa», альбом «Clockwork Angels» (2012), тур рок-группы Rush, так же украинская группа «Антитела» сняла клип на песню «Кино» в жанре стимпанк, некоторые видеоклипы и туры симфоник-метал группы Therion.

Типичные элементы мира 

Стимпанк представляет традиционную форму производящей экономики и индустриальную эстетику, где существуют большие понятные механизмы, выраженные гендерные различия в моде и поведении, прогресс. Стимпанк использует атмосферу исторической эпохи с наложением «сумасшедшей науки» (mad science). Встречаются не только изобретения высоких технологий, но и также оружие на псевдонаучной энергии, оживлённые заводные существа, аэропланы и прочие механизмы, работающие не по законам физики и механики. Нередко встречаются в произведениях жители фэнтезийного происхождения, владеющие магией, которая в сюжете вступает в противостояние с наукой и развивающимися технологиями.

Характерные элементы мира стимпанка:

Антураж 
 Газовое и частично свечное освещение улиц и домов.
 Урбанистический антураж: фабричные трубы из красного кирпича, пасмурное небо грязно-серого цвета, смог, булыжные мостовые, магазины, лавки, театры, городские трущобы. Соответственно, общая достаточно мрачная атмосфера.
 Информационные технологии викторианской эпохи: уличные газеты, напоминающие кассовые аппараты, неэлектронные счётные машины (арифмометр, вычислительная машина Бэббиджа и тому подобные), телеграф, в ряде случаев — пневмопочта и пневмотранспорт.
 Общественные настроения конца XIX-начала XX веков — снижение роли церкви, вера в прогресс и науку, остаточные понятия о чести, пуританство (по крайней мере, внешнее) и подобное. В ряде случаев — мистицизм, сектантство, нигилизм, а также порождаемые расслоением общества революционные настроения.
 Викторианские персонажи: безумные учёные и инженеры а-ля Виктор Франкенштейн, преступники-маньяки вроде Джека-Потрошителя и «идейные» преступники (профессор Мориарти), отважные путешественники (Филеас Фогг), детективы разряда Шерлока Холмса, растлённые аристократы (Дориан Грей), агенты тайной полиции, шпионы, революционеры, уличные продавцы, пролетарии, капиталисты-промышленники (буржуа), мелкие служащие и клерки, светские хлыщи, проститутки, добропорядочные семейные граждане, мальчишки-беспризорники, первые феминистки — образованные и решительные юные дамы, интересующиеся наукой и стремящиеся к приключениям.

Технологии и оружие 
 Технологии, основанные на принципах механики и паровых машинах, достигших высоких степеней развития: паровозы, паротурбовозы, гражданские и боевые корабли на паровом ходу, в том числе весьма крупных размеров (океанские лайнеры и дредноуты), паробусы, паровые экипажи, дирижабли, примитивные аэропланы (часто на паровом ходу), роботы и прочие (зачастую весьма загадочные) механизмы, сделанные из клёпаного металла, медных труб и дерева. Машины в изобилии снабжены рычагами и приборами с аналоговыми циферблатами и стрелками. Распространено применение паровых турбин в качестве быстроходных двигателей для разнообразных индустриальных машин — насосов, сепараторов, циркулярных пил, станков, электрических генераторов. Нефункциональное украшение приборов и машин. Внешний вид машин, как правило, выдерживается в стилистике викторианской Англии.
 Начальный уровень развития электричества — телеграф, примитивные дуговые лампы, опыты с электричеством в стиле работ Николы Теслы.
 Оружие времён промышленной революции и вариации на его тему: револьверы, однозарядные и магазинные винтовки, ранние образцы автоматических винтовок, ранние образцы пулемётов (весьма популярен пулемёт Гатлинга), нарезные артиллерийские орудия, ранние образцы танков, аэростаты, дирижабли, могут присутствовать ранние образцы самолётов. Ограниченное употребление холодного оружия, такого, как шпаги, сабли, ножи. Особый аксессуар — клинок, размещённый внутри трости.

К атрибутам альтернативно-исторического стимпанка чаще всего добавляется следующее:
 Фантастические транспортные средства и летательные аппараты, в том числе боевые, основанные на паровых двигателях либо каких-то иных источниках энергии. При этом возможности подобной техники могут поражать воображение, демонстрируя антигравитацию и прочие фантастические явления. Дизайн машин, как правило, выдерживается в стилистике викторианской Англии.
 Широкий спектр фантастического парового оружия, от стрелкового до артиллерийского.
 Супероружие — тяжёлые паровые пушки, колоссальные танки, в ряде случаев — электрические пушки и «лучи смерти» (некое подобие лазерного оружия).
 Искусственный разум — автоматоны и подобное, созданные без применения электричества и компьютерных технологий.

Существовавшие образцы техники с паровым приводом

См. также 
 Ретротроника
 Ретрофутуризм
 Дизельпанк
 Атомпанк

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Научная фантастика
Производные киберпанка
Стимпанк
Субкультуры